

Будзішево — село в гміні Яблоново-Поморське Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будзішево — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства